Mokroussowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Mokroussowo (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Mokroussowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Mokroussowo (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Mokroussowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan, Verwaltungszentrum des Mokroussowski rajon
 Mokroussowo (Kursk), in der Oblast Kursk